Земков — фамилия. Известные носители:
 Земков, Александр Фёдорович (1918—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Земков, Владимир Николаевич (1953) — советский борец классического стиля.